Tongre-Notre-Dame est une section de la commune de Chièvres (province de Hainaut, Région wallonne, Belgique).
Tongre-Saint-Martin est une section de la commune de Chièvres (province de Hainaut, Région wallonne, Belgique).
Les Tongres sont un peuple belge de l'Antiquité.

Voir aussi
Tongres

Homonymie de toponyme